Leisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Leisinger (1828–1913), deutsche Opernsängerin
 Elisabeth Leisinger (1863–1933), deutsche Opernsängerin
 Erwin Leisinger (* 1920), Heimatdichter und Ehrenbürger der Stadt Homberg
 Klaus M. Leisinger (* 1947), deutscher Soziologe
 Ulrich Leisinger (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler